Das  Amor Automobil GmbH war ein deutscher Automobilhersteller, der von 1924 bis 1928 in Köln ansässig war.

Es wurde der Kleinwagen 4/14 PS mit einem Vierzylindermotor hergestellt.

Quelle 
 Werner Oswald: Deutsche Autos 1920–1945, 10. Auflage, Motorbuch Verlag Stuttgart (1996), ISBN 3-87943-519-7, Seite 434

Einzelnachweise 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Deutschland)
Ehemaliges Unternehmen (Köln)
Produzierendes Unternehmen (Köln)
Köln im 20. Jahrhundert
Wirtschaft (Rheinprovinz)
Unternehmen (Preußen)
Gegründet 1924
Aufgelöst 1928